James Lowell ist der Name folgender Personen:

* James A. Lowell (1849–1900), kanadischer Händler und Politiker 
 James Arnold Lowell (1869–1933), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 James Russell Lowell (1819–1891), US-amerikanischer Schriftsteller und Diplomat